Rožni Vrh (gmina Celje)
 Rožni Vrh (gmina Trebnje)